Ozerkí (Leningrad), localitat de la província de Leningrad, a Rússia
 Ozerkí (Lípetsk), localitat de la província de Lípetsk, a Rússia
 Ozerkí (Crimea), localitat de la república de Crimea, a Rússia
 Ozerkí (Nijni Nóvgorod), localitat de la província de Nijni Nóvgorod, a Rússia
 Ozerkí (Líssie Gori), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Ozerkí (Petrovsk), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Ozerkí (Uliànovsk), localitat de la província d'Uliànovsk, a Rússia